Mięsień prostownik wspólny palców () – mięsień grupy tylnej, warstwy powierzchownej przedramienia.

Budowa 
Przyczep początkowy obejmuje nadkłykieć boczny kości ramiennej i więzadło poboczne promieniowe. Brzusiec przechodzi w 4 ścięgna. Dalej ścięgna przekształcają się w rozcięgna grzbietowe, które dochodzą do paliczków dalszych palców II-V.

Funkcja 
Mięsień prostuje oraz odwodzi palce, a także zgina rękę grzbietowo.

Unaczynienie 
Mięsień unaczynia tętnica międzykostna tylna.

Unerwienie 
Mięsień unerwiony jest przez nerw promieniowy.

Bibliografia 
Anatomia układu ruchu prof. dr hab. Zofia Ignasiak, Wrocław 2007, dodruk 2011 

prostownik wspólny palców
Anatomia kończyny górnej